Megaschizomus är ett släkte av spindeldjur. Megaschizomus ingår i familjen Hubbardiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Schizomider
Megaschizomus